O Campeonato Brasileiro de Rugby 2010 ou Super 8 foi uma competição patrocinada pela (Confederação Brasileira de Rugby), com oito equipes participantes. O torneio começou no dia 29 de maio e terminou no 30 de outubro com a vitória do São José Rugby Clube.

Equipes participantes

As equipes se enfrentaram em turno único. O time que marcou mais pontos conquistou o título nacional. O último colocado disputou uma partida contra o time classificado o terçeiro lugar da Copa do Brasil para definir o clube participante do Campeonato Brasileiro de Rugby de 2011.

Partidas

Os jogos da competição foi os seguintes:

Classificação

Campeão

Repescagem para o Brasileiro 2011
Repescagem entre a última classificada do Brasileirão e a terceira colocada da Copa do Brasil de Rugby de 2010 para determinar a equipe que irá participar o Campeonato Brasileiro de Rugby 2011

Ver também 
 Confederação Brasileira de Rugby
 Campeonato Brasileiro de Rugby
 Copa do Brasil de Rugby de 2010

Ligações externas 
 Site da CBRu
 Página Oficial do Campeonato Brasileiro de Rugby

Campeonato Brasileiro de Rugby
Rugby de 2010 no Brasil